Ла Париља има више значења:

 Ла Париља (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Париља (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику